La Süper Lig 2007-2008 è stata la 50ª edizione della massima divisione del campionato di calcio turco, iniziata il 10 agosto 2007 e terminata il 10 maggio 2008 con la vittoria del , alla diciassettesima affermazione.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Turchia e ammessa alla UEFA Champions League 2008-2009
      Ammessa alla UEFA Champions League 2008-2009
      Ammessa alla Coppa UEFA 2008-2009
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2008
      Retrocesse in TFF 1. Lig 2008-2009

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Punti conquistati negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Reti realizzate negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti totali realizzat

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Campionato turco di calcio